Евге́ний Я́ковлев:
 
 Яковлев, Евгений Алексеевич (род. 1937) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Яковлев, Евгений Георгиевич (1927—2003) — советский и российский философ, профессор МГУ.
 Яковлев, Евгений Дмитриевич (род. 1937) — советский и российский конструктор, лауреат Государственных премий СССР и РФ.
 Яковлев, Евгений Иванович (род. 1962) — певец, псевдоним Евгений Кемеровский.
 Яковлев, Евгений Иванович (1911 — ?) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Яковлев, Евгений Никанорович (1856—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.